Sol Melià, empresa hotelera mallorquina fundada a Palma el 1956 per Gabriel Escarrer Julià 
 Biografies:
 Bartomeu Melià i Lliteres (Porreres, 1932)
 Casimir Melià Tena (Albocàsser, 1902 - Castelló de la Plana, 1991), enginyer industrial i escriptor valencià 
 Felip Melià Bernabeu (València, 1898-?), comediògraf valencià 
 Jaume Bort i Melià (Les Coves de Vinromà, Castelló - Madrid, 1754), arquitecte i escultor barroc 
 Joan Melià i Garí (Porreres, Mallorca, 1954), filòleg i professor de la Universitat de les Illes Balears, especialitzat en sociolingüística 
 Josep Melià Pericàs (Artà, 1939 - Alcúdia, 2000), advocat, polític i escriptor mallorquí
 Josep Melià Ques (Madrid, 1972), polític, advocat, professor de dret i articulista mallorquí 
 Salvador Melià Magriñan (La Vall d'Uixó, 1977), ciclista en pista valencià